Per Eklund ist der Name folgender Personen:

* Per Eklund (Rallyefahrer) (* 1946), schwedischer Rallyefahrer
 Per Eklund (Eishockeyspieler) (* 1970), schwedischer Eishockeyspieler